Österreich signifie Autriche en allemand
 Österreich est également le nom d’un quotidien national en Autriche, paru pour la première fois en .

Osterreich